Zerz steht für:

 Zerz, Seitental im Vinschgau

Zerz ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Zerz (* 1967), österreichische Mathematikerin und Hochschullehrerin 

Siehe auch:
 Zertz